Franz Wiegele (1887-1944) – pittore austriaco
 Franz Wiegele (1965) – sciatore austriaco